Börsskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Börsskäret (vid Panike, Korsholm), Österbotten, 
 Börsskäret (vid Norrskat, Korsholm), Österbotten, 
 Börsskäret, Korsnäs, Österbotten, 
 Börsskäret, Närpes, Österbotten,  (5,1 km²)

Se även
Börsskär
Bärsskäret
Västra och Östra Börsskäret

Robotskapade Finlandförgreningar